Castañeda puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Castañeda (Avilés), lugar de la parroquia de Corros, en el concejo de Avilés, Principado de Asturias.
 Castañeda (Cantabria), municipio de Cantabria.
 Castañeda (La Coruña), parroquia del concejo de Arzúa, en la provincia de La Coruña.
 Castañeda (Salamanca), localidad del municipio de Villagonzalo de Tormes, en la provincia de Salamanca.
 Condado de Castañeda, en Cantabria.
 San Martín de Castañeda, localidad del municipio de Galende, en la provincia de Zamora.

Botánica 
 El nombre común de la planta Castanea sativa.

Apellido 
 Castañeda, apellido: